Ел Чубаско има више значења:

 Ел Чубаско (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чубаско (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чубаско (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чубаско (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чубаско (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чубаско (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чубаско (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чубаско (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чубаско (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чубаско (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чубаско (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чубаско (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику